Juan Gutiérrez de Padilla, compositeur et vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Juan María Gutiérrez, écrivain et homme politique argentin ;
 Juan Gutiérrez Moreno, footballeur international espagnol ;
 Juan Gutiérrez (2002-), footballeur uruguayen ;
 Juan Gutiérrez, joueur vénézuélien de baseball ;
 Juan Pedro Gutiérrez, joueur de basket-ball argentin.